Jaubert ist der Familienname folgender Personen:

 Anouck Jaubert (* 1994), französische Sportklettererin
 Caroline Jaubert (1803–1882), französische Schriftstellerin und Salonnière
 Hippolyte François Jaubert (1798–1874), französischer Botaniker und Minister
 Jean-Louis Jaubert († 2013), französischer Sänger und Musiker
 Maurice Jaubert (1900–1940), französischer Komponist
 Pierre Amédée Jaubert (1779–1847), französischer Orientalist

Siehe auch:
 Jaubert-System
 Jobert